3,7 cm Pak 35/36 ( — «3,7-см противотанковая пушка образца 1936 года») — немецкая противотанковая пушка периода Второй мировой войны. В вермахте, по причине её недостаточного бронепробивного действия, носила неофициальные названия «колотушка» () и «рождественская хлопушка» (нем. Weihnachtliche Knallbonbon).

Описание конструкции 
Pak 35/36 имела современную для своего времени конструкцию. Пушка располагалась на лёгком двухколёсном лафете с раздвижными станинами, подрессоренный колёсный ход, металлические колёса с резиновыми шинами, горизонтальный клиновой четвертьавтоматический затвор (с механизмом автоматического закрывания). Тормоз отката гидравлический, накатник пружинный.

История создания 
Первую противотанковую 37-мм пушку (обр. 18) немцы создали ещё во время Первой мировой войны. Согласно Версальскому договору, Германии было запрещено иметь противотанковую артиллерию, поэтому все работы по ней велись в тайне. Работы по новой пушке начались уже в 1924, в 1926 фирма «Рейнметалл» (Rheinmetall) создала опытный образец новой пушки — 3,7-см противотанковую пушку обр. 26. В 1928 новое орудие под названием 3,7 cm Pak 28 было принято на вооружение, затем появилась её модификация Pak 29, которая пошла в массовое производство. Это орудие и стало прообразом Pak 36, хотя ещё имело деревянные колёса без подрессоривания. В 1935—1936 пушка была модернизирована (в основном модернизация касалась колёсного хода) и принята на вооружение.

Производство 
Производство Pak 28 началось в 1928 году, Pak 36 — в 1935 году. К 1 сентября 1939 вермахт располагал 11 200 единицами Pak 36, за оставшиеся месяцы 1939 года было изготовлено ещё 1229 орудий. В 1940 году было изготовлено 2713 пушек, в 1941 — 1365, в 1942 — 32. В 1942 году производство этой пушки было прекращено. В ценах 1939 года орудие стоило 5730 рейхсмарок. Вместе с Pak 28 и 29 было произведено 16 539 орудий, в том числе 5339 в 1939—1942.

На базе Pak 35/36 был разработан её танковый вариант KwK 36 L/45, которым вооружались ранние модели танка PzKpfw III.

Организационно-штатная структура 
В каждой пехотной дивизии первой волны вермахта на 1 мая 1940 по штату находилось 75 пушек Pak 36 (по одной роте (12 пушек) в каждом из 3 пехотных полков, истребительно-противотанковый дивизион (3 роты по 12 пушек) и 3 пушки в эскадроне тяжёлых орудий разведывательного батальона. Боекомплект каждого орудия составлял 250 выстрелов: 120 выстрелов PzGr 39, 30 выстрелов PzGr 40 и 100 выстрелов с осколочным снарядом.

Боевое применение 

Впервые Pak 36 была с успехом использована в боях гражданской войны в Испании в 1936 году. Этим орудием были вооружены силы франкистов, что позволило им выводить из строя республиканские танки БТ-5 и Т-26 с противопульным бронированием. В СССР анализ потерь бронетанковых сил в Испании привёл к принятию решения о начале проектирования танков с противоснарядным бронированием.

Во время польской кампании Pak 36 поражала тонкобронные польские танки, не имевшие противоснарядного бронирования.

Во время французской кампании немцы столкнулись с хорошо бронированными английскими танками «Матильда» Mk I и Mk II и французскими B-1bis и Somua S-35, практически не поражаемыми стрельбой из Pak 35/36. В целом, до июня 1940 года 3,7-см противотанковые пушки обр. 35/36 действовали достаточно эффективно на всех театрах военных действий. К 1 апреля 1940 года в войсках находилось 12 830 таких пушек. Неприятным сюрпризом для немцев оказалось то, что снаряды 3,7-см пушек практически не поражали средние французские танки S-35 «Сомуа», с бронёй толщиной 35-45 мм, большая часть которой располагалась под углами. Немцы сделали выводы из итогов французской кампании, приступили к разработке противотанковых пушек более крупного калибра 50 и 75 мм, также кумулятивных и подкалиберных снарядов. Начиная с середины 1940 года началась постепенная замена Pak 35/36 на 50-мм 5-сm-PAK 38.

К 1 июня 1941 года вермахт располагал 14 459 единицами Pak 35/36, которая являлась наиболее массовой пушкой противотанковой артиллерии. В это время новых 50-мм противотанковых пушек Pak 38 в вермахте насчитывалось 1047 единиц.

Таким образом, к началу кампании против СССР Pak 35/36 оставалась основным противотанковым орудием вермахта. Эти орудия вполне успешно боролись с советскими танками выпуска 1930-х годов БТ и Т-26, составлявшими основу советских бронетанковых сил в те годы, не говоря уже о лёгких танках типов Т-37А, Т-38 и Т-40.

Эффективность Pak 36 против танков Т-34 до настоящего времени является предметом споров. С одной стороны, по воспоминаниям ряда видных немецких военачальников, например, фон Меллентина и Миддельдорфа, неспособность Pak 35/36 к борьбе против Т-34 была «драматической главой в истории немецкой пехоты». Приводятся случаи десятков попаданий в Т-34 из Pak 35/36, не повлиявших на боеспособность советского танка. По ряду свидетельств, немецкие солдаты из-за низкой эффективности прозвали Pak 35/36 «дверным молотком» или «хлопушкой». Калиберные бронебойные снаряды были склонны к рикошету, а при пробитии брони часто не выводили танк из строя	.

Однако существует ряд документов, в которых эффективность Pak 35/36 характеризуется не столь негативно. Так, в докладе 1941 года советской 10-й танковой дивизии отмечается: «2. По танку „Т-34“ а Броня машин и корпуса с дистанции 300—400 м пробивается 37-мм бронебойным снарядом».

В отчёте ЦНИИ-48, выполненном в апреле 1942 года, проанализированы причины поражения советских танков Т-34 и КВ-1, поступивших на ремонтные предприятия в ходе Московской битвы с 9 октября 1941 года по 15 марта 1942 года. Число сквозных поражений распределилось по калибрам орудий так:
 150 мм — 3,
 105 мм — 5,
 88 мм — 8,
 75 мм — 13,
 45—50 мм — 42,
 37 мм — 21,
 малокалиберные — 5,
 кумулятивные — 36,
 неустановленного калибра (гл. обр. подкалиберные) — 31.

В определённых условиях (дистанции обстрела менее 500 м, бортовая проекция машины) Pak 35/36 поражала танк Т-34. Она пробивала нижнюю часть борта этого танка, где толщина вертикально расположенной брони составляла 40 мм. Наблюдались поражения бортов и кормы литой башни танка. 

Тем не менее поражающее действие Pak 36 при стрельбе по Т-34 расценивали как явно недостаточное, танки КВ-1 и КВ-2, как правило, не поражались. Для исправления этой ситуации для Pak 35/36 в 1941 году были приняты 37-мм выстрелы с подкалиберным и кумулятивным снарядами. Они позволяли вести борьбу с Т-34 и КВ, но имели ряд недостатков. Кумулятивный снаряд представлял собой надкалиберную гранату, заряжаемую с дула. Снаряд имел низкую начальную скорость и малые дальность (реально — до 100 м) и точность стрельбы. Фактически, это было последнее средство ближней противотанковой обороны пушки.

Pak 35/36 сходила со сцены довольно медленно. Хотя её серийное производство прекратилось в начале 1942 года, в 1942-43 годах пушка продолжала оставаться самым массовым противотанковым орудием вермахта. В 1943 году было израсходовано около 2 миллионов 37-мм патронов всех типов (для сравнения, 75-мм патронов — 1,25 млн.), то есть и в 1943 Pak 35/36 использовалась весьма широко. Однако в период 1942—1943 годов она активно заменялась более новыми 50-мм и 76-мм орудиями. Pak 35/36 использовалась и в 1944—1945 годах, хотя и в значительно меньших объёмах. На 1 марта 1945 года в частях ещё имелось 216 этих орудий, ещё 670 пушек было на складах и арсеналах. Поражения танков этими орудиями отмечались в Берлинской операции.

Самоходные установки с Pak 36 
Pak 36 устанавливалась на большое количество различных (в том числе трофейных) шасси.
 3,7 cm Pak 35/36 auf Inf. Schlepper UE 630(f) — на базе трофейного французского многоцелевого гусеничного транспортёра (танкетки) Renault UE Chenillette. Всего изготовлено около 700 шт. Часть из них принимала участие в боях на Восточном фронте, большая часть осталась во Франции, где приняла участие в боях с союзниками в 1944.
 3,7 cm Pak 35/36 auf leSPW U304(f) — на базе трофейного французского полугусеничного трактора Unic Р107. Точное количество установок и подробности их использования неизвестны.
 САУ на базе трофейных английских бронетранспортёров Universal Carrier и Bren Carrier. Точное количество установок и их подробности их использования неизвестны.
 Sd.Kfz.250/10 — на базе легкого бронетранспортёра Sd.Kfz.250. Использовались как машины командиров взводов на всех театрах военных действий.
 Sd.Kfz.251/10 — на базе среднего бронетранспортёра Sd.Kfz.251. Использовались как машины командиров взводов на всех театрах военных действий.
 Танковым вариантом данной пушки были вооружены ранние модификации танка PzKpfw III.

Также имели место случаи изготовления прямо в частях импровизированных САУ с Pak 36, для чего использовались различные подходящие шасси, например, советский лёгкий артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец».

Pak 36 за рубежом 
Большое количество пушек Pak 36 было передано союзникам Германии, в частности Турции, Нидерландам, Японии, Испании, Италии, Финляндии, Венгрии и Словакии. В 1930 году эта пушка была продана в СССР, где производилась серийно как 37-мм противотанковая пушка образца 1930 года (1-К) и стала прообразом ряда советских противотанковых и танковых пушек, в частности, знаменитой «сорокапятки». Две таких пушки закупили США и создали на её базе свою 37-мм противотанковую пушку M3. Pak 35/36 состояла на вооружении союзников нацистской Германии во Второй мировой войне — Финляндии, Румынии, Словакии.

Трофейные орудия использовали партизанские отряды и части Народно-освободительной армии Югославии. Первая из немецких 37-мм противотанковых пушек была захвачена в исправном состоянии летом 1942 года.

Оценка проекта 
 

Pak 35/36 была, безусловно, удачным орудием. Данная оценка подтверждается широким распространением этого орудия (и пушек, сделанных на его базе) по всему миру. Pak 35/36 выгодно сочетала высокую начальную скорость, небольшие габариты и вес, возможность быстрой транспортировки, большую скорострельность. Пушка легко транспортировалась по полю боя силами расчёта, легко маскировалась. К недостаткам орудия можно отнести недостаточно сильное заброневое действие лёгких снарядов — часто для выведения танка из строя требовалось несколько попаданий, пробивавших броню. Поражённые пушкой танки чаще всего могли быть отремонтированы.

Большинство танков 1930-х годов с противопульным бронированием выводились этой пушкой из строя. Но с появлением танков с противоснарядным бронированием её судьба была решена. Подкалиберный и кумулятивный снаряды несколько продлили её жизнь, но к 1943 году эта пушка ушла с первых ролей. В то же время и в 1943, и позже для этой пушки на поле боя находились цели — разнообразные лёгкие танки, САУ и бронетранспортёры стран антигитлеровской коалиции.

К настоящему времени сохранилось немало этих пушек. В России её можно увидеть, например, в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге.

Боеприпасы и баллистические данные

Примечания

Литература

Ссылки 

Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Противотанковая артиллерия
Артиллерия калибра 37 мм
Военная продукция Rheinmetall